Leon County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Leon County (Florida)
Leon County (Texas)